Nationaal park Sangay, een nationaal park in Ecuador dat sinds 1983 op de Werelderfgoedlijst staat
 Sangay (vulkaan), een vulkaan in Ecuador waaraan bovengenoemd park zijn naam ontleent